Perestrelo ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeu Perestrelo (ca. 1395–vor 1458), portugiesischer Edelmann und Entdecker
 Filipa de Perestrelo e Moniz, portugiesische Adlige, Ehefrau von Christoph Kolumbus